Thyone ist:

 Thyone (Mythologie), in der griechischen Mythologie der Name der Semele nach ihrer Aufnahme in den Olymp
 Thyone (Hyade), in der griechischen Mythologie eine der Hyaden
 Thyone (Mond), ein Jupitermond

Siehe auch:
 Thione